

Toponyme 

 Oléac-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées
 Oléac-Dessus, commune française des Hautes-Pyrénées

Homonymie de toponyme